Черенец е средновековно българско селище от времето на Втората българска държава.

Намирало се е в областта Краище над село Злогош в едноименната местност. При селскостопански залесителни дейностти в района са намирани стени, тухли, питоси, монети и други артефакти. Днес мястото му не се обработва и в по-голямата си част е залесено.

Източници 
 Средновековно селище Черенец - село Злогош

Литература 
 Йордан Захариев. Кюстендилско краище. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. 1918 г., стр. 516;
 В. Генадиева и Ст. Чохаджиев. Археологически паметници от Кюстендилско. Част I. Археологически паметници от Кюстендилското Краище. В. Търново, 2003 г., стр. 30.

Краище
Община Трекляно